meerforel
 beekforel
Bruine forel is een onjuiste vertaling uit het Engels van brown trout. Hiermee worden de twee niet-trekkende vormen van de forel (Salmo trutta) bedoeld.